Adagio – proverbio o motto che contiene una sentenza o un precetto di pratica utilità
Adagio – indicazione di tempo musicale
 Adagio in Sol minore o Adagio di Albinoni – nota composizione musicale scritta nel 1945 e pubblicata nel 1958 da Remo Giazotto, elaborata ed interpretata da vari artisti, in particolare da Yngwie Malmsteen
 Parole parole/Adagio – singolo di Mina del 1972
 Adagio – gruppo musicale francese
 Adagio – gruppo musicale ungherese
 Adagio – client Gnutella2 pubblicato come software libero
 Adagio – album dei Solitude Aeturnus del 1998
 Adagio – singolo di Lara Fabian del 1999
 Adagio – album degli Sweetbox del 2004
 Adagio – singolo dei WIZO del 2016

Altri progetti